Wahlverfahren steht für:

 eine Methode zur Wahl von Repräsentanten, siehe Wahlsystem
 die in der analogen Telefontechnik gebräuchliche Wähltechnik, siehe Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)
 eine vom MFV abgelöste Wähltechnik, siehe Impulswahlverfahren

Siehe auch: